Skäragyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skäragyl, Skåne, sjö i Östra Göinge kommun, 
Skäragyl, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Skäragyl, Småland, sjö i Älmhults kommun,

Se även
Skäregyl, sjö i Osby kommun, 
Skäregöl, sjö i Nybro kommun, 
Skärgöl
Skärtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn